Secure Digital memóriakártya
 Sicherheitsdienst, hírszerző szolgálat a Német Birodalomban 1931-1945 között
 SDTV, hagyományos televíziófelbontás